Ženská čtyřhra Porsche Tennis Grand Prix 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Raquel Atawová a Jeļena Ostapenková, jehož členky nestartovaly společně. Atawová nastoupila s Annou-Lenou Grönefeldovou. Spoluhráčkou Ostapenkové se stala Ukrajinka Olga Savčuková, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Atawové s Grönefeldovou.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený americko-německý pár Raquel Atawová a Anna-Lena Grönefeldová, který ve finále zdolal americko-českou dvojici Nicole Melicharová a Květa Peschkeová. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Vyjma finanční prémie také obdržely horské kolo Porsche Bike RX. Atawová vybojovala osmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a stuttgartskou trofej obhájila. Pro Grönefeldovou to bylo šestnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Andrea Sestini Hlaváčková (1. kolo)
  Kiki Bertensová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2018
WTA Tour 2018